Danzig er det tyske navn for den polske by Gdańsk.

Danzig kan også referere til:

Geografi 
 Danzig (North Dakota) – et kommunefrit område i McIntosh County, North Dakota, USA

Musik 
 Danzig (band) – et amerikansk rockband
 Danzig (album) – ovennævnte bands debutalbum fra 1988

Dyr 
 Danzig (hest) (1977-2006) – en amerikansk væddeløbshest